Дмитрий Юшкевич:
 Юшкевич, Дмитрий Дмитриевич (род. 1997) — российский хоккеист.
 Юшкевич, Дмитрий Сергеевич (род. 1971) — советский и российский хоккеист; тренер.